PVX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Provedenia (Russia)